

Miejscowości w Polsce 
 Jaworów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Wiązów
 Jaworów – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Żyrzyn
 Jaworów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Grabów

 Jaworów – część miasta Nowa Ruda w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim

Na Ukrainie 
 Jaworów – miasto w obwodzie lwowskim
 Jaworów – wieś w obwodzie lwowskim w rejonie turczańskim
 Jaworów – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim w rejonie dolińskim
 Jaworów – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim w rejonie kosowskim

 Jaworów – przystanek kolejowy w miejscowości Jaworów, w rejonie kałuskim, w obwodzie iwanofrankiwskim

Zobacz też 
 Jaworowo